Fly IQ4511 Octa Tornado One Black — топовий смартфон компанії Fly, працює на базі ОС Android 4.4 Kit Kat.

Характеристики

Див. також 
 Fly Tornado Slim IQ4516 Octa найтонший смартфон на жовтень 2014 року
 Fly TS113 Black

Примітки

Посилання 
 Fly IQ4511 Octa Tornado One Black на сайті Fly
 Обзор Android-смартфона Fly IQ4511 OCTA Tornado One с поддержкой двух SIM-карт 

Стільникові телефони Fly
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2014 році